Lasa – comune italiano del Trentino-Alto Adige
 Lasa – divinità della mitologia etrusca

Persone 
 Miguel María Lasa – ciclista su strada spagnolo
 Mikel Lasa – calciatore spagnolo
 José María Lasa – calciatore spagnolo
 José Manuel Lasa – ciclista su strada spagnolo
 Tassilo von der Lasa – scacchista e diplomatico tedesco
 Jon Andoni Goikoetxea Lasá – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo

Pagine correlate 
Lhasa